Coeficiente binomial — número de combinações de n termos, k a k
 Nomenclatura binomial
 Distribuição binomial
 Transformada binomial
 Série binomial
 Teorema binomial ou Binómio de Newton